Евгений Андреевич Беренс:
 Беренс, Евгений Андреевич (1809—1878) — русский адмирал, кругосветный путешественник.
 Беренс, Евгений Андреевич (1876—1928) — с апреля 1919 по февраль 1920 года командующий Морскими Силами Республики.